FC Zemst Sportief is een Belgische voetbalclub uit de Vlaams-Brabantse gemeente Zemst. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 3746 en heeft geel en rood als kleuren.

Geschiedenis 
De club werd opgericht in 1933 en sloot zich tijdens de Tweede Wereldoorlog aan bij de Belgische Voetbalbond. FC Zemst bleef in de provinciale reeksen spelen.

Resultaten 
In 2007-08 werd FC Zemst Sportief met groot verschil kampioen in de 4e provinciale reeks G van Brabant. Sindsdien speelt het team onafgebroken op het derde provinciale niveau. Na jarenlang in de middenmoot te spelen, eindigen ze sinds 2017-18 vrijwel altijd bovenaan in de reeks. In 2022 grepen ze na eindrondes net naast de promotie.

Tabel 
Onderstaande tabel geeft enkel de resultaten weer vanaf het seizoen 2007/08.

Externe links 
 http://www.fczemst.be

Zemst
Sport in Zemst
Sportvereniging in Vlaams-Brabant